Julián, nombre de pila.

Personajes con el nombre de Julián

Santos 
San Julián de Alejandría (s. III), mártir; festividad: 27 de febrero;
San Julián de Anazarbus (s. IV), mártir; festividad: 16 de marzo;
San Julián de Ancira (s. IV), mártir; festividad: 13 de septiembre.
San Julián de Antínoe (†ca. 304), mártir; festividad: 6 de enero;
San Juliano de Beauvais (†ca. 290), mártir; festividad: 8 de enero; 
San Julián de Briode o de Brivet (s. III), mártir; festividad: 28 de agosto; 
San Julián de Cenomanum (s. III), obispo; festividad: 27 de enero;
San Julián de Cuenca (†1208), obispo; festividad: 28 de enero;
San Juliano de Cartago (†ca. 259), mártir; festividad: 23 de mayo;
San Julián de Emesa, mártir c. 284;
 San Julián el Hospitalario, personaje legendario recogido en la Leyenda áurea;
 San Julián de Le Mans (s. III), primer obispo de Le Mans, 27 de enero;
 San Julián de Roma (s. IV), mártir; festividad: 18 de julio;
 San Julián Sabas (†ca. 377), asceta; festividad: 17 de enero;
San Julián de Sora (†161), mártir; festividad: 27 de enero;
San Julián de Toledo (c. 642-†690), arzobispo; festividad: 6 de marzo;
San Julián, hermano de San Julio de Novara (+ c. 401)

Beatos 
 Julián Francisco Morvin de la Gérardiere, presbítero y mártir;
 Julián Moulé, presbítero y mártir;
 Julián Maunoir, presbítero;

Otros 
 Julián de Eclano (386-455), obispo;

Desambiguaciones de nombre y apellido 
 Julián García
 Julián Hernández

Lugares 
 Julián (California), lugar designado por el censo en California, Estados Unidos.
 Puerto San Julián, ciudad de la provincia de Santa Cruz en Argentina.

Edificios 
 Iglesia de San Julián,  desambiguación;